(deutsch „Fingerabdruck“;  ist der Vorgang des Erstellens eines ) bezeichnet:
 Genetischer Fingerabdruck
 Identifizierung von Daten durch einen Algorithmus, im Einzelnen:
 Fingerprint (Hashfunktion), Ergebnis einer Hashfunktion für beliebige Daten
 Image Fingerprinting, Identifizierung von Bildern
 Akustischer Fingerabdruck, Identifizierung von Audioaufnahmen
 Fingerprinting (WLAN), Positionsbestimmung durch das Erfassen von WLAN-Signalen
 OS-Fingerprinting, Identifizierung von Betriebssystemen anhand ihres Netzwerkverhaltens
 Canvas Fingerprinting: Identifizierung von Webbrowsern zum Zwecke der Nutzer-Identifikation und Nutzerverfolgung
 Fingerprint (Bibliothekswesen), ein charakteristischer Zeichencode zur Identifizierung alter Drucke
 Fingerprint (Geochemie), Zuordnung einer geologischen Probe durch ihre chemische/mineralogische Zusammensetzung, beispielsweise die Zuordnung einer Tephralage zu einem bestimmten Vulkan.
 Fingerprint (Spektroskopie), beispielsweise charakteristische Absorptions- bzw. Emissionsbanden organischer Verbindungen in der Infrarotspektroskopie. Der zugehörige  Frequenzbereich wird auch Fingerprint-Bereich genannt.

Fingerprints:
 Fingerprints von Melinda Metz

Siehe auch:
 Fingerprint-Body-Myopathie, eine sehr seltene angeborene Muskelerkrankung